indóház, a pályaudvar régies megnevezése, felvételi épület
budai indóház, egykori állomásépület a mai Budapest-Déli helyén
pesti indóház, egykori állomásépület a mai Budapest-Nyugati helyén
szolnoki indóház, műemléki védettségű épület
Indóház, vasúti folyóirat (2005–)